Гершко (Герш) Иосифович Кваша (псевдоним Григорий Оленев;  — ) — российский горный инженер, математик, журналист и переводчик.

Биография 
Родился 18 августа 1881 года в еврейском местечке Меджибож Подольской губернии (ныне Хмельницкой области Украины), в семье мелкого коммерсанта Иосифа Иосифовича Кваши (1850—1920) и его жены Леи Лернер, из раввинской семьи.

До тринадцати лет изучал еврейскую литературу и Талмуд. В 1900 году сдал экзамен (экстерном) при Каменец-Подольской гимназии. Затем уехал в Санкт-Петербург для продолжения обучения. Прошёл по конкурсу в Горный институт. В 1904 году был исключён из института, а в 1905 году арестован по политическим мотивам. Из-за политической деятельности задержался с завершением обучения в Горном институте, но исключён не был.

В 1905—1906 годах сидел в тюрьме за участие в политической стачке и Революции 1905 года. Там познакомился со своей будущей женой — Прасковьей Сергеевной Полубояриновой, дочерью мельника из Новочеркасска, учившейся в Санкт-Петербурге на медицинских курсах.

Окончил Горный институт в 1910 году и был оставлен для работы на кафедре математики института (1910—1912).

По поручению правительства Керенского в мае 1917 года Григорий Иосифович был командирован в Соединённые Штаты Америки. Вернулся из США в 1924 году. Работал в Институте «Геолкарта».

Умер в 1933 году. У него было две дочери — Ольга и Лидия. Зять — физик А. И. Шальников.

Литературная и научная деятельность 
Автор переводов с французского и немецкого языков, в том числе «Всеобщей стачки и социализма» Г. Лагаределля, «Великих людей» В. Оствальда, «Истории Земли и жизни» И. Вальтера (со словарём геологических терминов, составленным переводчиком Г. И. Квашой). Редактировал переводы справочников по металлургии и горному делу, опубликовал в 1912 году «Статистико-сравнительные сведения о материальном положении рабочих на приисках Ленского товарищества». Печатал статьи научного политико-экономического направления в «Обновленной жизни», «Современной мысли», «Современном слове», «Столичной почте», «Речи», «Русских ведомостях», «Петербургском курьере», «Журнале для всех», «Мире» и других изданиях. Печатался в специализированных журналах: «Золото и платина», «Промышленность и торговля», «Сельский хозяин», «Финансовое обозрение», «Горно-заводское дело».

Литература 
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей. Т. 4. — М., 1960.

Ссылки 
 Григорий Иосифович Кваша

Примечания 

Журналисты Российской империи
Переводчики Российской империи
Математики Российской империи
Родившиеся в Подольской губернии
Выпускники Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Горные инженеры Российской империи
Горные инженеры СССР